

Stade national Julio Martínez Prádanos

Stade national, situé à Kasumigaoka.

Stade national du Luxembourg, nom initial du stade de Luxembourg

Stade national de Maputo

Stade national de Varsovie

Stade national de Singapour (1973), ancien stade de 55 000 places démoli en 2010.
 Stade national de Singapour (2014), stade de 55 000 places, ouverture en 2014.

Stade national du Timor oriental, stade de 5 000 places.

Voir aussi